Athalamia är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Hugh Falconer. Athalamia ingår i familjen Cleveaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Levermossor
Athalamia